El-Azizia – comune della Libia
El Azizia – comune dell'Algeria